Le tournoi de Cannes est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1968 se dispute du 14 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals. Dans le tournoi masculin, Andrés Gimeno bat Fred Stolle (6-4, 2-6, 7-5).

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Cannes

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

Cannes
Tennis en France en 1968
Sport en avril 1968